Der Nordirische Fußballpokal bezeichnet mehrere Pokalwettbewerbe in Nordirland:

 Irish Cup, der viertälteste Fußballpokalwettbewerb der Welt
 Irish League Cup, den nordirischen Ligapokal